Municipio de Bushnell puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bushnell (condado de McDonough, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McDonough.
 Municipio de Bushnell (condado de Montcalm, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Montcalm.